Владимир Нильсен:
 Нильсен, Владимир Владимирович (1910—1998) — советский пианист и органист, педагог.
 Нильсен, Владимир Соломонович (настоящая фамилия Альпер; 1906—1938) — советский кинооператор, сценарист.